Хміль — рід багаторічних трав'янистих рослин родини коноплевих.

Хміль — село, Рівненська область, Сарненський район.

Хміль — село, Підкарпатське воєводство, Бещадський повіт, ґміна Літовищі.

Прізвище 

 Хміль Ангеліна Андріївна — українська пляжна волейболістка. Чемпіонка світу і Європи серед юніорів.
 Іван Хміль (справжнє ім'я — Василь Лагодюк-Бойтік, 1897—1974) — український письменник.
 Хміль Іван Васильович ( 1941) — український історик, кандидат історичних наук.
 Хміль Іван Сергійович (1923—2003) — український історик.
 Хміль Михайло Михайлович ( 1973) — народний депутат України, член партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
 Хміль Олександр ( 1947) — український і канадський диригент.
 Хміль Михайло Михайлович ( 1956) — український вчений у галузі медицини, громадський діяч.

Фільми 
 «Хміль» — радянський художній фільм 1991 року

Див. також 
 Хмель — прізвище.
Українські прізвища